Belk peut être le nom :
 d'une ville, Belk (Alabama), dans l'Alabama ;
 de personnes, notamment : 
 John Blanton Belk (né en 1925), fondateur de l'organisation américaine Up with People ;
 d'un événement sportif, un match annuel d'après-saison régulière de football américain de niveau universitaire, tenu de 2011 à 2019 sous le nom de Belk Bowl, du nom de son sponsor, la chaîne de magasins Belk ;

 ou, avec une orthographe proche, de : 
 Bełk (Silésie), village de Pologne (Silésie);
 Bełk (Sainte-Croix), autre village de Pologne (voïvodie de Sainte-Croix).